Calcid steht für:
 zur Zeit des Nationalsozialismus eine Kurzbezeichnung für Präparate aus oder mit Calciumcyanid
 einen Bodentyp, der Calciumcarbonat enthält, siehe auch Aridisol

Siehe auch:
 Calcit (Kalzit)